Гримальди (Grimaldi) — одно из четырёх семейств (альберго), которые на протяжении пяти столетий правили Генуэзской республикой. Три остальных семейства — Фиески, Дориа и Спинола. В XIV веке одна из ветвей рода обосновалась в Монако, которым и продолжает править по сей день.

История 
Род ведёт своё происхождение от Гримальдо Канелла, который избирался консулом Генуи в 1162, 1170 и 1184 годах. Его отец также был консулом, в 1133 году. В течение XIII века Гримальди держались пропапской политики, для чего заключили союз с родом Фиески, из которого происходило двое понтификов. Вместе с Фиески они дважды изгонялись из города народом и гибеллинами.

Горький хлеб и крутые лестницы чужбины понудили Гримальди закрепляться в разных уголках Лигурийской Ривьеры и даже на Сицилии. Одним из таких лигурийских замков был Монако, которым Гримальди впервые завладели в 1297 году, а окончательно — столетие спустя, в 1419-м. К тому времени они уже вернулись в Геную и активно принимали участие в политической жизни республики. В 1353 году адмирал Антонио Гримальди возглавил генуэзский флот, давший бой венецианско-каталонскому у берегов Сардинии.

В 1506—1507 годах Монако пришлось выдержать 102-дневную осаду генуэзских войск. Чтобы обезопасить свои владения от нападения генуэзцев, Люсьен Гримальди, правивший в то время в Монако, начал вести переговоры с Испанией. В 1523 году Люсьен был убит генуэзцами из семьи Дориа, с которыми он находился в родстве, поэтому договор с Испанией в 1524 году подписывал его сын Оноре I. По договору с Испанией Монако признавала вассальную зависимость от Испании, а Испания гарантировала Монако безопасность.

После 1528 года в Генуэзской республике наступили более спокойные времена. Гримальди сохраняли место в верхушке местной аристократии, семеро из них избирались дожами:
 Антонио Чеба Гримальди — 1593—1595
 Ладзаро Чеба Гримальди — 1597—1599
 Алессандро Гримальди — 1671—1673
 Антонио Чеба Гримальди II — 1703—1705
 Лука Гримальди — 1728—1730
 Джамбаттиста Гримальди — 1752—1754
 Пьерфранко Гримальди — 1773—1775

В ренессансном квартале палацци-деи-Ролли наиболее известен построенный Гримальди палаццо Бьянко, теперь в нём картинная галерея. Монакская ветвь Гримальди в 1659 году приняла княжеский титул, а за семнадцать лет до этого, в 1642 году, французский король Людовик XIII восстановил для них старинный титул герцогов де Валентинуа. Принцы Монако проводили много времени при версальском дворе и жён выбирали из представительниц французской аристократии.

В 1733 году монегасская ветвь Гримальди пресеклась в мужском колене. Княжество перешло через брачный союз с наследницей рода к герцогу Эстутевилю из французского семейства Гойон де Матиньонов, который по условиям брачного контракта принял фамилию Гримальди. Нынешние Гримальди — князь Альбер II и его сёстры Стефания и Каролина — происходят от брака графа Полиньяка с незаконнорождённой дочерью князя Луи II (правил в 1922—1949 годах).

Примечания

Ссылки 

 Grimaldi family tree 
 Grimaldi Family of Sicily 
 

Генуэзские династии